µLED или MicroLED —  перспективная технология производства плоскопанельных дисплеев, которую в 2000 году разработали профессора Техасского технологического университета Цзян Хунсин и Линь Цзинюй, в то время работавшие в Университете штата Канзас.

Технология
MicroLED основан на использовании микроскопических RGB-светодиодов, в отличие от диодов OLED являющихся неорганическими, на основе нитрида индия-галлия, и не требующих подсветки и светофильтров.

Преимущества:

Тонкость дисплеев: LCD требует подсветки, т.к. его субпиксели сами не излучают свет, а являются лишь красным, зелёным и синим фильтром на фоне излучаемого белого и жидкокристаллическим слоем между ними; также им требуются поляризаторы и более толстое стекло, что всё вместе даёт сравнительно толстые дисплеи. OLED-дисплей тоньше ЖК-дисплея, т.к. его субпиксели сами являются излучателями без нужды в белом, также ему не требуется ЖК-слой, а поляризующий слой требуется лишь один, что делает его тоньше ЖК-дисплея. MicroLED же ещё более тонок даже по сравнению с OLED, т.к. ему в принципе не требуется поляризующий слой и он использует более тонкое стекло. Отсутствие слоя поляризации делает компоненты MicroLED очень тонкими (светодиоды могут иметь размер вплоть до 5 микрометров), что даже тоньше человеческого волоса и намного меньше, чем у традиционного OLED, что позволяет легче переносить их на пластину/подложку пиксельной матрицы.

Больший срок службы: за счёт использования неорганических светодиодов, MicroLED выгорает/выцветает гораздо медленнее, чем OLED-дисплеи, чьи органические светодиоды при использовании "умирают" быстрее. По оценке Samsung, MicroLED-дисплей сможет прослужить до 100 000 часов, что составляет более десятилетия работы.

Высокая энергоэффективность и низкое энергопотребление по сравнению с OLED-дисплеями и тем более по сравнению с ЖК-дисплеями.

Высокая яркость. Так, в июне 2019 шанхайский производитель Jade Bird Display продемонстрировал микродисплей яркостью в 3 миллиона нит(яркость Солнца в его зените составляет 1,6 миллиарда нит). По оценке Samsung, её коммерчески предлагаемые продукты с MicroLED-дисплеями, чьи первые доступные образцы поступят в продажу с яркостью в 4 000 нит, в будущем смогут предложить 10 000 нит.

Как и у OLED, MicroLED обладает идеальным чёрным цветом (≤0,0005 нит), что в сочетании с повышенной яркостью, даёт высочайшую контрастность

Время отклика находится в районе наносекунд вместо микросекунд, как у OLED-дисплеев.

Согласно исследованиям оптического общества США, MicroLED совместим с технологией квантовая точка, что даёт возможность экрану получить более широкий цветовой охват.

Возможность модульной конфигурации: 11-12 сентября 2019 на Ascot Racecourse в Лондоне был продемонстрирована сборка телевизора Samsung Wall из более мелких панелей в качестве своеобразных "плиток", и дающая бесшовное изображение (заметить сочленение можно было лишь в выключенном состоянии). Это даёт производителям возможность создавать дисплеи произвольных размеров и разрешений под нужды заказчика.

Несмотря на свои преимущества, сопутствующие технологические сложности делают MicroLED пока что крайне дорогим в производстве для распространения в массовом потребительском сегменте.

Источники

Светодиоды
Устройства отображения информации
Оптоэлектроника